Tljarata (russisch ) ist der name folgender geographischer Objekte in der Republik Dagestan (Russland):
 Tljarata (Fluss), linker Nebenfluss des Andijskoje Koisu

 Tljarata (Gumbetowski), Dorf im Gumbetowski rajon
 Tljarata (Tljaratinski), Dorf und Verwaltungssitz des Tljaratinski rajon